Chiesa della Visitazione – chiesa di Ain Karem
 Chiesa della Visitazione di Maria Santissima – chiesa di Ludrigno nel comune di Ardesio (BG)
 Chiesa della Visitazione – chiesa di Poggio Capanne, nel comune di Manciano
 Chiesa della Visitazione – chiesa di Cipressa
 Chiesa della Visitazione – chiesa di Castiglione delle Stiviere
 Chiesa della Visitazione a Costa Valle Imagna
 Chiesa della Visitazione o Varò – chiesa di Taormina
 Chiesa della Visitazione – chiesa di Torino (quartiere Centro)
 Chiesa della Visitazione – chiesa di Torino (quartiere Parella)
 Chiesa della Visitazione – edificio religioso di Salò
 Chiesa della Visitazione della Beata Vergine Maria a Santa Elisabetta – chiesa di Villastanza, nel comune di Parabiago
 Chiesa della Compagnia della Visitazione – chiesa di Badia Agnano, nel comune di Bucine
 Chiesa di Sant'Elisabetta della Visitazione – chiesa di Siena
 Chiesa di Nostra Signora della Visitazione – chiesa di Vara Superiore, nel comune di Urbe
 Chiesa della Visitazione di Maria Vergine e di San Barnaba – chiesa di Torino
 Chiesa della Visitazione di Maria Santissima – chiesa di Gardolo
 Chiesa della Visitazione di Maria e di Sant'Antonio – chiesa di Millesimo
 Chiesa della Visitazione di Maria Santissima – chiesa di Cisiano, nel comune di Bargagli
 Convento della Visitazione e chiesa di San Giuliano – chiesa di Pescia
 Chiesa della Visitazione di Maria Vergine a Sellere frazione di Sovere
 Santuario della Beata Vergine della Visitazione – chiesa di Dezzo frazione di Colere

Pagine correlate 
 Chiesa di Santa Maria della Visitazione
 Chiesa della Visitazione di Maria
 Chiesa della Visitazione della Beata Vergine Maria
 Chiesa della Visitazione della Beata Maria Vergine